Do rywalizacji w Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 24 reprezentacje. W pierwszej fazie rozgrywek podzielone zostały na sześć grup, w których znalazły się po 4 zespoły.

Do grupy F trafiły reprezentacje Kanady, Niemiec, Polski oraz Serbii. 

Mecze w grupie F rozegrane zostały pomiędzy 25 a 27 września w PalaTrieste w Trieście.

Tabela

Mecze

Polska - Kanada 
Sobota, 25 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 5 000 Czas trwania meczu: 85 minut

Niemcy - Serbia 
Sobota, 25 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 4 750
Czas trwania meczu: 76 minut

Kanada - Serbia 
Niedziela, 26 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 6 540
Czas trwania meczu: 115 minut

Polska - Niemcy 
Niedziela, 26 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 5 980 
Czas trwania meczu: 137 minut

Niemcy - Kanada 
Poniedziałek, 27 września 2010
17:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 4 120
Czas trwania meczu: 92 minuty

Serbia - Polska 
Poniedziałek, 27 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaTrieste, Triest - Widzów: 6 600
Czas trwania meczu: 103 minuty

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010